Cláudio Ramos, de son nom complet Cláudio Pires Morais Ramos, est un footballeur portugais né le  à Vila Nova de Paiva. Il évolue au poste de gardien de but au FC Porto. Il a remporté la Ligue des nations avec le Portugal en 2019.

Biographie

En club 
Il a défendu les buts du CD Tondela de 2012 à 2020, établissant un record de matches consécutifs disputés en Liga NOS (103 apparitions) devant un certain Rui Patrício qui avait établi le précédent record de 94 apparitions consécutives avec le Sporting CP. Libre de tout contrat à l'été 2020, il signe au FC Porto.

En équipe nationale 
Le , il figure pour la première fois sur le banc des remplaçants de l'équipe nationale A, sans entrer en jeu, lors d'un match amical contre la Croatie (1-1). Il reçoit sa première sélection en équipe du Portugal le , en amical contre l'Écosse (victoire 3-1).

Statistiques

En club

Palmarès 
 CD Tondela
 Champion du Portugal de deuxième division en 2015.
 FC Porto
 Champion du Portugal en 2022.
 Vainqueur de la Coupe du Portugal en 2022.
 Vainqueur de la Supercoupe du Portugal en 2022.
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2023.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international portugais
Joueur du Vitória SC
Joueur du CD Tondela
Joueur du FC Porto
Naissance en novembre 1991
Naissance dans le Nord (Portugal)